The Unspoken – film 1999 diretto da Frederick Marx
The Unspoken – film 2015 diretto da Sheldon Wilson
The Unspoken – film 2017 diretto da Jennifer DiMarco